Benio Conew, bułgarski filolog
 Kosta Conew, bułgarski aktor filmowy i teatralny
 Nikołaj Conew, bułgarski wojskowy, ekonomista, menedżer, pedagog i polityk
 Hilarion (Conew), bułgarski biskup prawosławny